Метр — одиниця довжини;
 Метр в музиці — система організації ритму, послідовність чергування сильних і слабих доль у такті;
 Метр — певний ритмічний шаблон, що характеризує і фіксує вірш
 Метр (від  — господар) — шаноблива назва людини, звертання учнів, послідовників до визначного митця, вченого.